

Pessoas 
Antônio Carlos Magalhães — empresário e político brasileiro
Antônio Carlos Magalhães Júnior — empresário e político brasileiro
Antônio Carlos Magalhães Neto — político brasileiro

Construções 
Avenida Antônio Carlos Magalhães (Salvador)
Estádio Antônio Carlos Magalhães (Barra)
Estádio Municipal Agnaldo Bento dos Santos — anteriormente denominado "Estádio Municipal Antônio Carlos Magalhães"
Estádio Municipal de Itapetinga — anteriormente denominado "Estádio Municipal Antônio Carlos Magalhães"
Estádio Municipal Jonathas Enéas do Carmo — anteriormente denominado "Estádio Municipal Antônio Carlos Magalhães"

Desambiguações de antropônimos